Николай Тябин:
  Тябин, Николай Васильевич — ректор Волгоградского государственного технического университета в 1962—1967 годах.
 Тябин, Николай Иванович (1922—1991) — советский учёный-полярник.